Aanslag in Nice op 14 juli 2016, een aanslag met een vrachtwagen
 Aanslag in Nice op 29 oktober 2020, een aanslag voor een kerk